Renée Dupuis Angers (1925-), femme d'affaires et philanthrope québécoise ;
 Renée Dupuis (1949-), avocate et sénatrice québécoise.